Ostjor ist 

 der Name eines Flusses in Russland und Belarus, siehe Ostjor
 der russische Name des ukrainischen Flusses Oster, siehe Oster (Desna)

 der Name einer Siedlung städtischen Typs in der russischen Oblast Smolensk, siehe Ostjor (Smolensk)
 der russische Name des ukrainischen Ortes Oster, siehe Oster (Stadt)